John Davy (beat), diaca, monjo de Londres
 John Davy (músic), pianista i violinista anglès
 John Davy (químic), descobridor del fosgen